Омптеда — немецкий, изначально ганноверский баронский род, из которого происходят:
 Омптеда, Георг фон (1863—1931) — немецкий писатель, известный в дореволюционной России.
 Омптеда, Кристиан Вильгельм Фридрих фон (1765—1815) — ганноверский и британский полковник, герой битвы при Ватерлоо.
 Омптеда, Фридрих фон (1770—1819) — ганноверский дипломат, участник скандала с английской королевой Каролиной.
 И другие лица  (См. :de:Ompteda).